Kemayoran (Bangkalan), plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java, Indonesië
 Kemayoran (onderdistrict), onderdistrict van de stadgemeente Jakarta Pusat (Centraal Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Kemayoran (Kemayoran), plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Pusat (Centraal Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Kemayoran (Krembangan), plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java, Indonesië.

 Luchthaven Kemayoran, (Luchthaven Kemajoran)  was een internationale luchthaven Centraal Jakarta, Indonesië.
 Station Kemayoran, spoorwegstation in Centraal Jakarta, Indonesië.